Wieża widokowa na Śnieżniku (1899)
 Wieża widokowa na Śnieżniku (2022)